Eine Hydraulikkupplung ist

eine Schlauchkupplung an einem Hydraulikgerät, siehe Schlauchkupplung
eine hydraulische Kupplung zum Übertragen von Drehmomenten, siehe Strömungskupplung